Die Abkürzung ABV steht für:
 Abendverlesen, abendliche Anwesenheitskontrolle in der Schweizer Armee
 Abschnittsbevollmächtigter, Angehöriger der Volkspolizei in der DDR
 Abschreibungsverordnung des Kantons Bern
 Flughafen Abuja in Nigeria (IATA-Code)
 , Alkoholgehalt
 Allgemeine Bausparkasse, ehemalige Bezeichnung einer österreichischen Bausparkasse
 Aktionärsbindungsvertrag
 Allgemeine Bauverordnung, des Kantons Zürich
 Allgemeine Berufsvorbereitung
 Allianz Beratungs- und Vertriebsgesellschaft
 Antiblockiervorrichtung, im österreichischen Verkehrsrecht für Antiblockiersystem
 Antrak Air, ghanaische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen
 , ein Werk von John D. Beazley (Oxford 1956), siehe auch Schwarzfigurige Vasenmalerei
 Automatischer Blockierverhinderer, im schweizerischen Verkehrsrecht für Antiblockiersystem
 Aufschweißbiegeversuch
 Verordnung über Anforderungsbehörden und Bedarfsträger nach dem Bundesleistungsgesetz

Siehe auch:

Abkürzung